Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 1987/88 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stiegen die SG Weiche-Handewitt und der VfL Fredenbeck, aus der Staffel Süd die SG Leutershausen in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SG Weiche-Handewitt und VfL Fredenbeck.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: OSC Dortmund.

Absteiger in die Regionalligen: HC TuRa Bergkamen und SG Olympia Longerich.
Aufsteiger aus den Regionalligen: SV Blau-Weiß Spandau, LTV Wuppertal und VfL Bad Schwartau.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SG Leutershausen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: MTSV Schwabing und TuSpo Nürnberg.

Absteiger in die Regionalligen: TSV Rot (Rückzug), Berliner SV 92 und TuS Eintracht Wiesbaden.
Aufsteiger aus den Regionalligen: TSV Rintheim und TV Gelnhausen.

Entscheidungen 

Handballsaison 1987/88
1987